Steinberg steht für:
 Steinberg (Familienname) – dort auch zu den Namensträgern
 Steinberg (Adelsgeschlecht), niedersächsischer Altadel

 Burgstall Steinberg, Rainbach im Innkreis
 Gut Steinberg – mehrere Anwesen

 Steinberg Media Technologies, Musik-Softwarehersteller
 Steinberg Verlag Zürich
 Wilhelm Steinberg (Klavierbau), Klavierbaumanufaktur Wilhelm Steinberg

Steinberg heißen folgende geographische Objekte:
 Steinberg am See, Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinberg (Vogtland), Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Steinberg (Schleswig), Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Steinberg am Rofan, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol

Gemeindeteile in Deutschland:
 Steinberg (Murrhardt), Ortsteil der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, in Baden-Württemberg
 Steinberg (Staig), Ortsteil der Gemeinde Staig, Alb-Donau-Kreis, in Baden-Württemberg

 Steinberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Steinberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinberg (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steinberg (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinberg (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Steinberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Steinberg (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Steinberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Steinberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Steinberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Steinberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steinberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Steinberg (Gilching), Ortsteil der Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg, Bayern
 Steinberg (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Steinberg (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Steinberg (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Steinberg (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Steinberg (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinberg (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Steinberg (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Steinberg (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Steinberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Steinberg (Röthenbach), Ortsteil der Stadt Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Steinberg (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinberg (Schöfweg), Ortsteil der Gemeinde Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Steinberg (Schweinfurt), Stadtteil der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern
 Steinberg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinberg (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinberg (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steinberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steinberg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Steinberg (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Steinberg (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Steinberg (Wielenbach), Ortsteil der Gemeinde Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steinberg (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

 Steinberg (Buckautal), Ortsteil der Gemeinde Buckautal, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Steinberg (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Groß Pankow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Steinberg (Gumtow), Wohnplatz der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Vorwerk Steinberg, Wohnplatz der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen, Landkreis Barnim, Brandenburg

 Steinberg (Dietzenbach), Stadtteil von Dietzenbach, Landkreis Offenbach, Hessen
 Steinberg (Gedern), Stadtteil von Gedern, Wetteraukreis, Hessen
 Watzenborn-Steinberg, Ortsteil der Stadt Pohlheim, Landkreis Gießen, Hessen

 Steinberg (Goslar), Stadtteil von Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Steinberg (Langwedel), Ortsteil des Fleckens Langwedel, Landkreis Verden, Niedersachsen

 Steinberg (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinberg (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinberg (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Steinberg (Wuppertal), in der kreisfreien Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Steinberg-Deckenhardt, Ortsteil der Gemeinde Oberthal, Landkreis Sankt Wendel, Saarland
 Steinberg (Wadern), Ortsteil der Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

 Steinberg (Rosenbach), Ortsteil der Gemeinde Rosenbach (Oberlausitz), Landkreis Görlitz, Sachsen

 Steinberg (Dermbach), Ortsteil der Gemeinde Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Steinberg (Gemeinde Jennersdorf), Ortsteil von Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Steinberg (Gemeinde Steinberg-Dörfl), Ortschaft von Steinberg-Dörfl, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

 Steinberg (Gemeinde Sankt Georgen), Katastralgemeinde von Sankt Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Steinberg-Hart, Ortschaft von Sankt Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Steinberg-Oberhaus, Ortschaft von Sankt Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

 Steinberg (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Wüstung im Truppenübungsplatzes Döllersheim, Waldviertel, Niederösterreich

 Steinberg (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Steinberg (Gemeinde Jeging), Ortschaft von Jeging, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Steinberg (Gemeinde Fraham), Ortschaft von Fraham, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Steinberg (Gemeinde Peilstein), Ortschaft von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Steinberg (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Steinberg (Gemeinde Rainbach), Ortschaft von Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Steinberg (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef (Weststeiermark), Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Thal), Ortsteil von Thal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Hirschegg-Pack), Ortsteil von Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Ligist), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Steinberg bei Weiz, Ortschaft bzw. Steinberg, Katastralgemeinde von Mortantsch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steinberg (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ortsteil von Sankt Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

 Steinberg am Rofan, Ortschaft bzw. Steinberg, Katastralgemeinde von Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz, Tirol
 Steinberg (Gemeinde Scheffau), Ortsteil von Scheffau am Wilden Kaiser, Tirol

weitere Orte:
 Steinberg (Drammen), Ort in der Kommune Drammen, Norwegen

Orte in Polen mit deutschem Namen:
 Jastrzębnik, Ortschaft der Landgemeinde Pielgrzymka, Woiwodschaft Niederschlesien (Steinberg, Landkreis Goldberg, Niederschlesien)
 Kamienna Góra (Dzierzgoń), Ortschaft der Stadt-Land-Gemeinde Dzierzgoń, Woiwodschaft Pommern (Steinberg, Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen)
 Kamionek (Szczytno), Ortschaft der Landgemeinde Szczytno, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Steinberg, Kreis Ortelsburg, Posen)
 Łomy (Jonkowo), Ortschaft der Landgemeinde Jonkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Steinberg, Landkreis Allenstein, Ostpreußen)
 Ponikwa (Biały Bór), Ortschaft der Stadt-Land-Gemeinde Biały Bór, Woiwodschaft Westpommern (Steinberg, Landkreis Schlochau, Pommern)
 Szczecinowo, Ortschaft der Landgemeinde Stare Juchy, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Steinberg, Landkreis Lyck, Ostpreußen)
 Słutowo, Ortschaft der Stadt-Land-Gemeinde Recz, Woiwodschaft Westpommern (Steinberg, Landkreis Arnswalde, Pommern)
 Zatom, Woiwodschaft Pommern (Steinberg, Landkreis Rummelsburg, Pommern)

Steinberg heißen folgende Berge und Erhebungen:
 Steinberg (Hochkaltergebirge) (2065 m), in den Berchtesgadener Alpen bei Ramsau, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern; siehe Hochkalter
 Steinberg (Karawanken) (Kamnik; 1655 m), in den Karawanken bei Krainberg (Arnoldstein), Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Steinberg (Oberösterreichische Voralpen) (1457 m), zwischen Almtal und Offensee im Salzkammergut, Oberösterreich
 Steinberg (Schwarzwald) (1139,9 m), zwischen Waldau (Titisee-Neustadt) und Neukirch, Schwarzwald-Baar-Kreis, Schwarzwald
 Kamenec (Gratzener Gebirge) (1072 m), im Gratzener Bergland bei Pohoří na Šumavě, Bezirk Böhmisch Krumau, Tschechien
 Steinberg (Schwäbische Alb) (918,4 m), mit der Schalksburg bei Laufen an der Eyach, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinberg (Niederbayern) (829,8 m), im Bayerischen Wald bei Hauzenberg, Landkreise Passau und Freyung-Grafenau, Bayern
 Steinberg (Mühlviertel) (807 m), bei Bad Leonfelden in Oberösterreich
 Steinberg (Oberpfälzer Wald) (802 m), im Oberpfälzer Wald, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinberg (Chiemgauer Alpen) (729 m), bei Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinberg an der Renau (728,1 m), im Rothaargebirge nah Silbach, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen; NSG Steinberg an der Renau
 Steinberg (Waldviertel) (726 m), Berg bei Zwettl, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Steinberg (Reichsforst) (705,4 m), im Reichsforst/Fichtelgebirge bei Pechbrunn, Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz, Bayern
 Steinberg bei Wernesgrün (657,0 m), im Vogtland bei Wernesgrün, Vogtlandkreis, Sachsen
 Steinberg (Schneifel) (656,8 m), in der Schneifel (Vulkaneifel) bei Ormont, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Steinberg (Hohenberg an der Eger) (653 m), Selb-Wunsiedler Hochfläche, Fichtelgebirge bei Hohenberg/Eger, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Steinberg (Vorderer Bayerischer Wald) (638 m), im Vorderen Bayerischen Wald, Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinberg (Selbecke) (628,0 m), in der Gemarkung Selbecke (Kirchhundem), Oberlennebergland, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Steinberg (Fränkische Alb) (624,7 m), in der Fränkischen Alb bei Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Steinberg (Kaufunger Wald) (588,75 m), im Kaufunger Wald, zwischen Groß- und Kleinalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Steinberg (Wüstenrot) (566,6 m), Liaskuppe am Südwestrand des Mainhardter Waldes zu den Löwensteiner Bergen südlich von Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Steinberg (Forstmühler Forst) (537 m), im Forstmühler Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Steinberg (Löwenstein) (536,1 m), Südostausläufer des Stocksbergs in den Löwensteiner Bergen in der Waldexklave der Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Steinberg (Pfälzerwald) (527,9 m), im Pfälzerwald bei Johanniskreuz, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Steinberg (Wernigerode) (525 m), im Harz bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinberg (Czorneboh) (494 m), im  Lausitzer Bergland zwischen Czorneboh und Hochstein (Lawalde), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Steinberg (Weibersbrunn) (483 m), im Spessart bei Weibersbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinberg bei Goslar (472 m), im Harz bei Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Steinberg (Mühldorf bei Feldbach) (470 m), bei Mühldorf bei Feldbach im Oststeirischen Hügelland
 Steinberg (Ernstbrunn) (462 m), Berg bei Ernstbrunn im Weinviertel, Niederösterreich (mit Wildpark)
 Steinberg (Hinterhermsdorf) (459 m), Randberg des Lausitzer Berglands zum Elbsandsteingebirge, östlich von Hinterhermsdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen,
 Steinberg (Ursenbach) (450 m), im Odenwald bei Ursenbach (Schriesheim), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinberg (Bertsdorf) (442,5 m), in der Östlichen Oberlausitz bei Bertsdorf (Bertsdorf-Hörnitz), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Steinberg (Spitzkunnersdorf) (437,9 m), in der Oberlausitz bei Spitzkunnersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Steinberg (Oberflockenbach) (429 m), im Odenwald bei Oberflockenbach (Weinheim), Kreis Bergstraße, Hessen
 Erashöhe (428,4 m), in der Paulsdorfer Heide im Osterzgebirge, zwischen Paulsdorf und Seifersdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Steinberg (Steinbach) (bis 417 m), im Nordpfälzer Bergland bei Steinbach am Glan, Rheinland-Pfalz
 Steinberg (Barlissen) (408 m), im Weser-Leine-Bergland, auf den Dransfelder Hochflächen bei Barlissen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Steinberg (Lipper Bergland) (396 m) im Lipper Bergland in Schwelentrup
 Steinberg (Riechberg) (377,6 m), im Erzgebirge, zwischen Bräunsdorf (Oberschöna) und Riechberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Steinberg (Niederhollabrunn) (375 m), Berg bei Niederhollabrunn im Weinviertel, Niederösterreich
 Steinberg (Hauswalde) (372 m), bei Hauswalde (Großröhrsdorf), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Steinberg (Wasgau) (364,8 m), bei Wilgartswiesen im Wasgau (Pfälzerwald), Rheinland-Pfalz
 Steinberg (Tüngeda) (362,1 m), bei Bad Langensalza, Wartburgkreis, Thüringen
 Steinberg (Wittgendorf) (353,1 m), in der Östlichen Oberlausitz bei Wittgendorf, Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Steinberg (Wettelrode) (348,8 m) bei Wettelrode (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Mittlerer Steinberg (345,9 m), in der Östlichen Oberlausitz östlich von Schlegel
 Steinberg (Scharzfeld) (341 m), am Harz bei Scharzfeld, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen; siehe Steinkirche Scharzfeld
 Steinberg (Tosmar) (322,6 m), im Tosmar/Hildesheimer Wald bei Mömbris bei Söhre (Diekholzen), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Steinberg (Spessart) (321 m), im Spessart bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinberg (Prinzendorf) (320 m), bei Prinzendorf an der Zaya, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Steinberg (Leinebergland) (300,3 m), im Leinebergland nahe Alfeld, Landkreise Holzminden und Hildesheim, Niedersachsen
 Steinberg (Hundsheimer Berge) (288 m), zwischen Prellenkirchen (Niederösterreich) und Edelstal (Burgenland)
 Steinberg (Saarland) (283,4 m), zwischen Wald (Saarwellingen) und Nalbach-Bilsdorf, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Steinberg (Tettenborn) (274,0 m), im südlichen Harzvorland nahe Tettenborn, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Steinberg (Seifersdorf) (264,1 m), im Radeberger Land bei Seifersdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Steinberg (Bückeberge) (260,3 m), in den Bückebergen, zwischen Krainhagen und Rolfshagen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Steinberg (Wien) (256 m), Hügel im Wiener Gemeindebezirk Liesing
 Steinberg (Pommern) (234 m), Hügel in Hinterpommern
 Steinberg (Münzenberg) (229 m), bei Münzenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Steinberg (Altenstadt) (212,1 m), bei Altenstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Steinberg (Weserbergland) (196,0 m), bei Vlotho, Landkreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Steinberg (Hildesheim) (141 m), zwischen den Hildesheimer Stadtteilen Weststadt und Ochtersum, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Steinberg (Wiehengebirge) (140 m), im Wiehengebirge südöstlich von Bramsche-Engter in Niedersachsen
 Steinberg (Muldenstein) (117,4 m), bei Muldenstein und Friedersdorf, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Steinberg (Braunschweig) (107 m), mit Fernmeldeturm Broitzem, in Braunschweig, Niedersachsen
 Steinberg (Ahrensdorf) (84,6 m), bei Ahrensdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Steinberg (Wittstock) (73,5 m), bei Wittstock/Dosse, Landkreis Osterode am Harz Brandenburg
 Steinberg (Wanzeberg) (70,5 m), im Höhenzug Wanzeberg bei Karenz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Heinersdorfer Berg (53 m), in Berlin-Heinersdorf

Steinberg heißen folgende Gegenden und Weinlagen:
 Steinberg (Nordpfälzer Bergland), Gegend im Nordpfälzer Bergland, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Steinberg bei Schneeberg, Gegend im Erzgebirge bei Schneeberg (Erzgebirge), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Steinberg bei Kloster Eberbach, Weinlage im Rheingau bei Hattenheim, Rheingau, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Steinberg (Weststeirisches Hügelland), Schilcher-Lage bei Ligist und Gundersdorf, Weststeiermark, Österreich
 Würzburger Stein (Stein, Steinberg), Weinlage bei Würzburg, Unterfranken, Bayern

Steinberg heißen folgende Naturschutzgebiete:
 Steinberg (Steinberg), Vogtlandkreis in Sachsen
 Steinberg (Börger), Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Steinberg (Hettstedt), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Steinberg bei Scharzfeld, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Steinberg bei Wesseln, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Altenbürener Steinberg, Brilon
 Naturschutzgebiet Steinberg an der Renau, Winterberg

Siehe auch:
 Am Steinberg
 Großer Steinberg
 Hochsteinberg
 Kleiner Steinberg
 Mühlsteinberg
 Stainberg
 Steinberge
 Steinberger
 Steinburg
 Steineberg
 Steinenberg
 Steinsberg
 Vordersteinberg